Колла:

 Колла — нижний высотный пояс Эфиопского нагорья.
 Колла, Ашиль (1795—1859) — французский гравёр, инженер и изобретатель.
 Колла, Виктор Эдуардович (1925—2020) — советский и российский фармаколог.
 Колла, Жан (? — 1928) — французский перетягиватель каната и регбист.
 Колла, Луиджи Алоизий (1766—1848) — итальянский адвокат, политик и ботаник.
 Колла мак Форгуссо (ум. 796) — предположительно, король Коннахта (792—796) из рода Уи Бриуйн.

См. также 
 Кола (значения)